Losnitz steht für:

 Losnitz, deutscher Name der Losenice (Fluss), rechter Zufluss der Otava bei Rejštejn, Bezirk Klatovy, Pilsner Region, Tschechien
 Losnitz (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zum Main) bei Unterrodach, Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Loßnitz